Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Philadelphia Eagles dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Die Eagles spielten seit 1933 gegen insgesamt 37 andere Mannschaften. Mit 180 Partien gab es die meisten Begegnungen gegen die New York Giants. Am Erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die New York Jets und die Houston Texans, da sie gegen die beiden Teams noch nie verloren haben und jeweils eine Bilanz von 11-0 (Jets), bzw. 5-0 (Texans) aufweisen.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2021 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Alle Saisons seit 1933

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Eagles seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Die Eagles konnten dreimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1936, 1937 und 1949). Von der University of Southern California haben die Eagles bisher mit fünf Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Philadelphia Eagles auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde